Miejscowości w USA:
 Birch Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Birch Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Birch Creek (ang. Birch Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Birch Creek (ang. Birch Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa